Ali Bolaghi (en ) est le nom de plusieurs villages iraniens :
 Ali Bolaghi (Ardabil) ;
 Ali Bolaghi (Azerbaïdjan de l'Est) ;
 Ali Bolaghi (Kermanshah) ;
 Ali Bolaghi (préfecture de Miandoab), en Azerbaïdjan de l'Ouest ;
 Ali Bolaghi (préfecture de Salmas), en Azerbaïdjan de l'Ouest ;
 Ali Bolaghi (Zanjan).